Đorđe Perišić (1941) – ex pallanuotista jugoslavo
 Ivan Perišić (1989) – calciatore croato